

Patronyme
 Henri Pierre Cothias  (1908-1994), général français;
 Patrick Cothias (°1948), scénariste français de bande dessinée d'aventures.